Abaixo, segue uma lista com as estatísticas do Sport Club do Recife ao longo de sua história.

Histórico e desempenho em competições

Campeonato Brasileiro - Série B

Campeonato Pernambucano

Copa do Brasil

Copa do Nordeste

Torneio Norte-Nordeste

Torneio dos Campeões da CBD

Copa dos Campeões

Taça Brasil

Taça Libertadores da América

Copa Sul-Americana

Artilheiros

Artilheiros do ano 
2003: Valdir Papel (26 gols)
2004: Alecsandro e Nildo (10 gols)
2005: Vinícius (8 gols)
2006: Fumagalli (22 gols)
2007: Carlinhos Bala (23 gols)
2008: Romerito (15 gols)
2009: Ciro (15 gols)
2010: Ciro (31 gols)
2011: Marcelinho Paraíba (14 gols)
2012: Marcelinho Paraíba (15 gols)
2013: Marcos Aurélio (32 gols)
2014: Neto Baiano (18 gols)
2015: Diego Souza (17 gols)
2016: Diego Souza (15 gols)
2017: André (27 gols)
2018: Anselmo e Marlone (7 gols)
2019: Guilherme (21 gols)
2020: Elton, Hernane e Iago Maidana (7 gols)
2021: Mikael (15 gols)

Artilheiros do Campeonato Pernambucano 
1930: Julinho Soares (?? gols)
1933: Marcílio de Aguiar (?? gols)
1941: Ademir de Menezes (11 gols)
1943: Genival (12 gols)
1947: Amorim (24 gols)
1955: Traçaia (22 gols)
1956: Naninho (25 gols)
1958: Pacoti (36 gols)
1960: Djalma Freitas (35 gols)
1961: Oswaldo (16 gols)
1968: Zezinho (14 gols)
1971: Duda (12 gols)
1975: Dadá Maravilha (32 gols)
1976: Dadá Maravilha (30 gols)
1984: Luís Carlos (40 gols)
1986: Luís Carlos (14 gols)
1988: Robertinho (17 gols)
1991: Moura (26 gols)
1997: Leonardo (14 gols)
1999: Leonardo (24 gols)
2000: Jacques (15 gols)
2001: Rodrigo Gral (14 gols)
2010: Ciro (13 gols)
2015: Élber (5 gols)
2019: Hernane (9 gols)

Artilheiros da Copa do Nordeste 
1994: Fábio (5 gols)

Artilheiros da Copa do Brasil 
2008: Romerito (6 gols)

Artilheiros da Copa dos Campeões 
2000: Adriano e Nildo (3 gols)

Artilheiros do Campeonato Brasileiro - Série A 
2016: Diego Souza (14 gols)

Artilheiros do Campeonato Brasileiro - Série B 
2019: Guilherme (17 gols)

Ranking

Ranking CONMEBOL 
 Posição: 80º

Ranking criado pela CONMEBOL que pontua todos os times da América do Sul

Ranking da CBF 
 Posição: 21º
 Pontuação: 6.896 pontos

Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol que pontua todos os times do Brasil.

Outros rankings 
Ranking anual de clubes (IFFHS): 29° (melhor colocação obtida neste ranking)
Ranking pernambucano de clubes: 1º

Honrarias 

¹ Um dos treze clubes brasileiros e uma das dezesseis agremiações lusófonas honradas nesta lista.

² Primeiro clube nordestino campeão da Copa do Brasil.

³ Primeiro clube nordestino campeão do Torneio Norte-Nordeste.

⁴ Primeiro clube campeão da Copa do Nordeste.

- Recordista de títulos do Campeonato Pernambucano de Futebol no Século XX.

- Recordista de títulos do Campeonato Pernambucano de Futebol no Século XXI.

- Campeão pernambucano do Cinquentenário com 50 anos completos.

- Campeão pernambucano do centenário com 100 anos completos.

Ver também
Sport Club do Recife
Títulos
História

Sport
Listas do Sport Club do Recife
Sport Club do Recife